Denis Suárez Fernández, né le  à Salceda de Caselas (Galice, Espagne), est un footballeur international espagnol qui évolue au poste de milieu offensif au RCD Espanyol, en prêt du Celta de Vigo.

Il remporte le Championnat d'Europe de football des moins de 19 ans en 2012.

Biographie

Club 
Denis Suárez commence à jouer avec Porriño Industrial avant d'aller se former dans les catégories inférieures du Celta de Vigo. Il est recruté en mai 2011 par Manchester City. Le montant du transfert est de , somme qui pourrait aller jusqu'à 2,75 millions en fonction des variables (bonus).

Son transfert durant le mercato d'été 2013 de Manchester City au FC Barcelone B est évalué à environ 1,5 million d'euros pour un contrat d'une durée de quatre ans.

En juin 2014, il est prêté au Séville FC.

Le 28 août 2015, Suárez est transféré au Villarreal CF pour quatre millions d'euros. Le FC Barcelone conserve une option de rachat jusqu'en 2017. Cette option si elle est levée en juin 2016 est de 3,2 millions d'euros, 6 millions si elle l'est en 2017. 

Le 2 juin 2016, Robert Fernández le directeur sportif du FC Barcelone annonce que le club a déboursé 3,2 millions d'euros pour le faire revenir au Barça qu'il avait quitté un an plus tôt. Il signe un contrat jusqu'en 2021.

Le 31 janvier 2019, il rejoint Arsenal sous forme de prêt payant avec option d'achat de 20 millions d'euros.

Le 29 juin 2019, il est transféré au Celta de Vigo (13 M€ + 3 M€ variables).

Équipe nationale 
En 2012, il remporte l'Euro des moins de 19 ans avec l'Espagne. En 2013, il dispute la Coupe du monde des moins de 20 ans en Turquie où l'Espagne est éliminée en quarts de finale.
Vicente del Bosque le fait débuter en équipe d'Espagne le 29 mai 2016 lors d'un match amical face à la Bosnie (victoire 3 à 1).

Palmarès

En club 
 Séville FC
 Ligue Europa
 Vainqueur : 2015
 Supercoupe de l'UEFA
 Finaliste : 2014

 FC Barcelone
 Championnat d'Espagne
 Champion : 2018 et 2019
 Vice-champion : 2017
 Coupe d'Espagne
 Vainqueur : 2017 et 2018
 Supercoupe d'Espagne
 Vainqueur : 2016
 Finaliste : 2017

En équipe nationale 
  Équipe d'Espagne des moins de 19 ans
 Vainqueur du Championnat d'Europe de football des moins de 19 ans en 2012
  Espagne espoirs
 Finaliste du Championnat d'Europe en 2017.

Statistiques

En club

Références

Liens externes 

 

Naissance en janvier 1994
Naissance dans la province de Pontevedra
Footballeur international espagnol
Sportif galicien
Joueur du Manchester City FC
Joueur du FC Barcelone B
Joueur du Séville FC
Joueur du Villarreal CF
Joueur du FC Barcelone
Joueur de l'Arsenal FC
Joueur du Celta de Vigo
Joueur du RCD Espanyol (football)